Comitatul Chippewa sau Chippewa County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Chippewa County, Michigan 
 Chippewa County, Minnesota 
 Chippewa County, Wisconsin